Museo ornitologico di Mazara del Vallo
Museo ornitologico nella chiesa del Quercecchio di San Gimignano
Museo ornitologico Luigi Scanagatta di Varenna